Зооид в биологии — отдельная особь колониальных организмов. Колония зооидов очень тесно связана, так как каждый из зооидов выполняет свою функцию. Зооиды могут быть соединединены общей тканью (например, коралловые полипы, сифонофоры и пиросомы) или общим скелетом (Briozoa или Pterobranchia), между ними располагается ценосарк. У вольвокса (колониальной одноклеточной водоросли) зооиды соединены протоплазмическими «мостиками». Вся колония вольвокса движется с помощью согласованного движения жгутиков зооидов. Целая колония зооидов называется зоон.

Разные зооиды могут выполнять разные функции: например, один зооид у колониального беспозвоночного Physalia physalis представляет собой пузырь с парусом, надутый газом и плавающий на поверхности воды, на нижней же его стороне расположены зооиды с длинными щупальцами.

Примечания 

Колониальные организмы
Симбиоз